Книга за джунглата може да се отнася за:
 Книга за джунглата, сборник разкази на Ръдиард Киплинг от 1894 година;
 Втора книга за джунглата, сборник разкази на Ръдиард Киплинг от 1895 година;
 Книга за джунглата, американски анимационен филм от 1967 година;
 Книга за джунглата, американски филм от 1994 година;
 Книга за джунглата 2, анимационен филм от 2003 година, продължение на филма от 1967;
 Книга за джунглата, американски филм от 2016 година.